

Histoire
 La bataille de Wittstock pendant la Guerre de Trente Ans.

Patronymie
 Charlene Wittstock (1978- ) est une nageuse sud-africaine de dos crawlé et Princesse de Monaco.

Toponymie
 Wittstock est une ville située au nord de Berlin en Allemagne.